Jean-Baptiste Debret (1768-1848), peintre français ;
 François Debret (1777-1850), architecte français.